Маи́лов — фамилия.

Известные носители 
 Маилов, Роман (1991) — украинский кикбоксер.
 Маилов, Эльчин (1981) — азербайджанский самбист.

См. также 
 Братья Маиловы